Тополница — топоним:
 Тополница (река);
 Тополница — село в Болгарии:
 Тополница (Благоевградская область);
 Тополница (Кюстендилская область);
 Тополница — село в Республике Македония:
 Тополница (община Радовиш);
 Тополница (община Македонски-Брод).